Spojení písmen M a R může mít různé významy:

MR 
 MR – kód ISO 3166-2 pro Mauritánii
 AL-MR – kód ISO 3166-2 pro okres Mirditë
 Maďarská republika
 Magyar Rádió 
 magnetická rezonance

.mr 
 .mr – internetová doména nejvyššího řádu pro Mauritánii

mr 
 marathština – dvojpísmenný ISO 639 kód pro jazyk

Mr 
 Mr (britská angličtina) nebo Mr. (americká angličtina) – anglický titul Mister – pan. Titul se používá, pokud oslovovaný nemá jiný titul (například akademický – Dr, MBA apod. nebo šlechtický – Lord apod.)
 Mr. Bean
 Mr – relativní molekulová hmotnost

m.r. 

m.r. – minulého roku

Reference